Mustassaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mustassaari (ö i Jämsä, Kankarisvesi), 
 Mustassaari (ö i Kuhmois, Harjunsalmi), 
 Mustassaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 

Robotskapade Finlandförgreningar